Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1953.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VII. Jahrgang, Heft 13 (1. August-Ausgabe 1953)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1953